Termin sumporna oksigenaza ima više značenja.
 Sumpor dioksigenaza, enzim
 Sumpor oksigenaza/reduktaza, enzim